Bécaud peut désigner :
 Gilbert Bécaud (1927 - 2001), chanteur, compositeur et pianiste français ;
 bécaud, album de Gilbert Bécaud sorti en 1969 ;
 Bécaud..., album de Gilbert Bécaud sorti en 1984.